es un personaje ficticio procedente del anime Medabots. Su nombre es un retruécano de la palabra Smilodon y aparece por primera vez en el videojuego de Game Boy Color Medarot 2.

Poderes y habilidades 
Sumilidon es un medabot del tipo tigre dientes de sable (STG) caracterizado por su gran agilidad y fuerza. Emplea en su mano derecha la espada Flexor (tres navajas azules  muy afiladas que emulan en cierto modo a los dientes de un Smilodon) mientras que, en su mano izquierda, tiene soldado su poderoso puño martillo que, irónicamente, es más débil que su otro brazo. Sumilidon también posee el torso blindado lo que le permite resistir cualquier ataque de disparo.
Con el correr del tiempo adquirirá, mediante entrenamiento con su medaguerrero, la habilidad de ataque conocida como espada de sombras.

Historia 
Sumilidon es el medabot de Koji Karakuchi y uno de los ocho medabots protagonistas (junto a Peppercat, Totalizer, Cyandog/Krosserdog, Brass, Neutranurce, Kantaroth, Rokusho y Metabee).

Es un medabot muy callado, casi nunca habla y solo lo hace cuando lo necesita o cuando debe decir algo importante.

Siente un gran afecto hacia su medaguerrero Koji, a quien apoya en todo momento, esto se demuestra en varias ocasiones sobre todo cuando Koji pierde su espíritu de Robobatalla y Sumilidon lo alienta a no rendirse y a creer en sí mismo.

Cuando Koji tiende a enloquecer (por su fobia a los insectos) o a paralizarse del pánico Sumilidon parece adquirir una actitud similar a la de Koji, saliéndose de control y actuando por puro instinto.

Más tarde en la serie Sumilidon, ante el asombro de sus oponentes y de sus propios amigos, logra invocar la medafuerza sin tener una medalla rara, siendo el único medabot en la serie capaz de logralo.

En los videojuegos 
En la serie de videojuegos, Sumilidon hace aparición en Medarot 2 como un personaje exclusivo de la versión kabuto (en la versión Kuwagata, es decir donde aparece Rokusho, aparece Warbandit en su lugar). Koji ingresa a la escuela de Ikki desafiando medaguerreros al azar y derrotándolos hasta que Metabee logra frenar a Sumilidon.

Variantes del STG

Exor 
Es el modelo más reciente del STG y su, hasta ahora, única variante. Es el medabot de Koji tras reemplazar a Sumilidon en Medarot 3 y Medarot 4.
Posee un diseño más estilizado que su predecesor y sus armas están modificadas, así pues la Espada Flexor pasa a tener dos navajas en lugar de tres y su puño martillo se encuentra más pronunciado. Otra diferencia es que Exor es capaz de ejercer el Medachange (Medacambio) que le permite transformarse en un vehículo todoterreno. Exor aparece en la tercera temporada del anime pero como un Kilobot (debido a que Koji se encuentra ausente en esta temporada) bajo las órdenes de Kam antes de que apareciera Blackbeetle.

Véase también 
 Metabee
 Medabots
 Anexo:Medabots
 Anexo:Personajes de Medabots

Referencias 

Medabots
Personajes de manga y anime